Обелиск «Алый парус» — памятник, расположенный на берегу реки Вятка в городе Слободском. Создан в 1968 году в честь повести А. Грина «Алые паруса», а также чтобы ознаменовать пятидесятилетие ВЛКСМ.

История 
В 1968 году исполнилось 50 лет молодежной организации ВЛКСМ. В честь этого, по макету краеведа Александра Ревы, был создан обелиск в виде алого паруса, высотой 4 метра. В его основание была замурована «Капсула времени» — гильза с обращением к комсомольцам 2018 года, когда они будут отмечать столетие ВЛКСМ.

Статус 
На июнь 2013 года памятник не является объектом культурного наследия города Слободского.

Состояние

Примечания

Ссылки 
 Рева Александр Васильевич (Василькович) 

Алый парус
Здания и сооружения, построенные в 1968 году в России
Слободской
Александр Грин
Памятники Кировской области
1960-е годы в Кировской области